Капуа́с ()
 Капуас (река, впадает в Южно-Китайское море) — река в  западной части индонезийского острова Калимантан (провинция Индонезии Западный Калимантан),  впадающая в Южно-Китайское море. Самая длинная в мире островная река.
 Капуас (приток Барито) — река, приток реки Барито (бассейн Яванского моря) в  южной части индонезийского острова Калимантан (провинция Индонезии Центральный Калимантан).
 Капуас (округ) — округ в индонезийской провинции Центральный Калимантан.